Gálvez Egúsquiza puede hacer referencia a:

José Gálvez Egúsquiza (1819–1866), político, militar y abogado  peruano;	  
Manuel María Gálvez Egúsquiza (1838–1917), político y abogado  peruano:	  
Pedro Gálvez Egúsquiza (1822–1872), político, abogado y  diplomático  peruano.